Дос Матас има више значења:

 Дос Матас (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Матас (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Матас (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Матас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику